Эйбоженко — фамилия. Известные носители:

Эйбоженко, Зинаида Ивановна (в замужестве Милютина; 1846 — ?) — русская оперная певица (контральто).

Примечания